Рошан (Безсмертний Рошан) — найсильніший нейтральний монстр в Dota. Він з легкістю долає більшість героїв один на один. Гравці зазвичай чекають пізньої фази гри, коли Carry-герої зберуть кращі артефакти, або намагаються вбити його всією командою. Кожні чотири хвилини, Рошан стає сильнішим, збільшуючи на 500 од. запас здоров'я, на 10 од. силу атаки і на 0,7 од. захист (у вигляді аури).

Історія Рошана 

Рошан ніколи не був героєм на просторах вічної битви, він звичайний злодій і пройдисвіт, і якби він не скоїв жахливий злочин, він би ніколи не знайшов місце в світі Dota, і ми б ніколи не дізналися історію Рошана.

Одного разу Рошан вирішив зазіхнути на майно одного з торговців (Shopkeeper). Варто зауважити, що багато хто намагався вкрасти у торговців їх товари, але ні в кого не виходило, бо купці були під захистом богів. Посудіть самі, чого б це могутні воїни світу Dota купували товари, якби можна було забирати їх? Але Рошану все-таки вдалося вкрасти обід одного з торговців — сир () — і захисний артефакт — егіду ().

Все б нічого, але купець зловив Рошана на гарячому, й останньому нічого не залишалося, крім як убити торговця. Боги відплатили злодієві: Рошана перетворили на демона й магічно прикували його до одного місця, у глибокій ямі, в якій він живе і донині. Вкрадена егіда стала проклятою. 

І тепер історія Рошана зводиться до того, що він живе лише для того, щоб раз по раз вмирати, і щоразу втрачати те, що відняв у торговця: життя, егіду і сир, які він отримує назад після відродження.

Лігво Рошана 
Рошана можна знайти в його лігві, яке розташоване праворуч від точки появи нижньої руни. Вхід з'єднаний із річкою і повернуто на захід. Лігво має довжину 1000 і 250-300 в ширину. Рошан завжди стоїть у кінці лігва, якщо не атакує, і буде атакувати тільки коли юніти підійдуть до нього на відстань 150 або завдадуть ушкоджень з відстані 1800. Рошана не можна атакувати з-поза лігва, але він може атакувати всюди.

Нагорода за вбивство 
Герой, який особисто добив Рошана, отримує 350-600 золота. Кожен гравець його команди отримує 200 золота. Після кожної смерті з Рошана завжди випадає Егіда безсмертя (). Якщо її підібрати, то протягом п'яти хвилин носій матиме друге життя — у разі смерті він через п'ять секунд відроджується на тому самому місці, вже без артефакту. Якщо ж протягом 5 хвилин носій Aegis of the Immortal так і не помре, артефакт зникає, а у носія за короткий час повністю відновлюється здоров'я та мана. Втім, якщо в цей час герой зазнає понад 20 одиниць ушкоджень (враховуючи й ушкодження самому собі), то відновлення не відбувається. Підібрану егіду неможливо комусь передати чи викинути. При відродженні Рошана егіда завжди зникає.

Після третього відродження крім егіди з Рошана випадає також сир. Його використання відновлює 2500 здоров'я та 1000 мани. Сир можна передати союзнику або продати.

Відродження 
Як й інші нейтральні монстри, Рошан відроджується, проте не через фіксований час, а через 8—11 хвилин після своєї смерті (час вибирається випадковим чином). На відміну від інших нейтральних монстрів, відродженню Рошана неможливо запобігти, встановивши Варди чи стоячи на місці його воскресіння.

Здатності

1. Захист від заклинань. 
Кожні 15 секунд Рошан блокує одне націлене заклинання.

2. Збентеження. 
Рошан має 15% шанс оглушити атакуючого на 1,65 секунди. При цьому той зазнає 50 одиниць фізичних ушкоджень.

3. Сплеск. 
Рошан стрясає землю, завдаючи ушкоджень і сповільнюючи всіх ворогів поблизу.
 Дальність застосування: 0,47-0,57.
 Радіус: 350 од.
 Початкові ушкодження: 70 од.
 Додаткові ушкодження (кожні 4 хвилини): 20 од.
 Сповільнення швидкості пересування: 50%
 Сповільнення швидкості атаки: 50 од.
 Тривалість на героях: 2 секунди
 Тривалість на не героях: 4 секунди.
 Перезарядка закляття: 10 секунд

Джерела 

Warcraft